Termenul „prismă” poate avea mai multe înțelesuri:
 în geometrie, o prismă este un corp geometric obținut prin extrudare de la un poligon
 în optică, o prismă este un instrument folosit pentru a refracta lumina